U 344 steht für:

 U 344 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 344, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden, auch bekannt als Runenstein von Yttergärde.